Покрив — поверхневе утворення у геології
 Покрив — елемент церковного начиння, уживаний на православній Літургії

Див. також 
 Покрови — теж саме, що й Покрова Пресвятої Богородиці
 Покрівці — село у Львівській області